Мигел Родригез има више значења:

 Мигел Родригез (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мигел Родригез (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику